Klepacki ist der Familienname folgender Personen:

 Chameen von Klepacki (* 1990) alias Chameen Loca, deutsche Sängerin, Model und Laiendarstellerin
 Frank Klepacki (* 1974), amerikanischer Computerspielmusik-Komponist und Musiker
 Jeffrey Klepacki (* 1968), amerikanischer Ruderer
 Luhgie von Klepacki (1917–2007), deutscher Musiker
 Maksymilian Klepacki (* 1998), polnischer Sprinter